Mont Blanc, Frans voor Witte Berg, hoogste berg van de Alpen
 Bílá Hora (Praag), Tsjechisch voor Witte Berg, locatie van de Slag op de Witte Berg